Ins steht für:
 Ins BE, Gemeinde im Seeland, Kanton Bern

Ins ist der Familienname folgender Personen:
 Jürg von Ins (* 1953), Schweizer Ethnologe, Kommunikationsberater und Lyriker

ins steht für:
 Indo-Pakistani Sign Language (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache in Indien, Pakistan und Bangladesh

INS steht für:
 Immigration and Naturalization Service, z. B. der USA
 Indian Navy Ship, siehe Indische Streitkräfte #Marine
 Israeli Navy Ship, siehe Israelische Marine
 Indonesien, UNDP-Code
 Inertiales Navigationssystem, siehe Trägheitsnavigationssystem
 Innovation mit Normen und Standards
 Institut für niederdeutsche Sprache
 Institut National de la Statistique, nationaler Statistischer Dienst der Demokratischen Republik Kongo
 Institutul National de Statistica, nationaler Statistischer Dienst Rumäniens
 Integrated Navigation System
 International Numbering System zur Bezeichnung von Lebensmittelzusatzstoffen
 Interoperable Naming Service
 Irish Naval Service (Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann), irische Marine
 Creech Air Force Base (IATA-Code), Militärflughafen in Clark County (Nevada), Nevada

Siehe auch:
 Ince

Abkürzung